Cayeux je součást názvu více obcí ve Francii:

 Cayeux-en-Santerre – obec v departementu Somme
 Cayeux-sur-Mer – obec v departementu Somme
 Monchy-Cayeux – obec v departementu Pas-de-Calais